Sezon 1995/1996 był 57. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Sezon rozpoczął się 2 września 1995, a zakończył 8 maja 1996. Tytuł obroniła drużyna SK Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Altin Cuko, który w barwach klubów Tomori Berat i KF Laçi strzelił 21 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii